Boston je lahko:

 Boston, mesto v ZDA
 Boston (glasbena skupina)
 USS Boston, ime več plovil Vojne mornarice ZDA

Glej tudi

 Boston Celtics, košarkarska ekipa
 misija Boston, vojaška operacija